Padang Matinggi (Barumun Tengah), een plaats in Indonesië
Padang Matinggi (Padangsidimpuan Selatan), een plaats in Indonesië
Padang Matinggi (Batang Onang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing